Jorge Dely Valdés () este un fost fotbalist panamez.

Între 1991 și 2005, Valdés a jucat 48 de meciuri și a marcat 18 goluri pentru echipa națională a Panamei.

Statistici

Note

Nașteri în 1967
Oameni în viață
Fotbaliști panamezi
Fotbaliști internaționali panamezi
Atacanți